Летние юношеские Олимпийские игры 2022 года (, , ; официальное название — Четвёртые летние юношеские Олимпийские игры) должны были пройти с 22 октября по 9 ноября 2022 года. Город-организатор был выбран в октябре 2018 года во время юношеской Олимпиады в Буэносе-Айресе, им стала столица Сенегала Дакар. Это будут первые Юношеские Олимпийские игры в Африке.

15 июля 2020 года стало известно, что Международный олимпийский комитет и власти Сенегала согласовали перенос 4-х юношеских Олимпийских игр в Дакаре с 2022 на 2026 год из-за пандемии коронавируса. 5-е Игры, ранее запланированные на 2026 год, перенесены на 2030 год.

Кандидаты 
  Дакар — 6 февраля 2018 года Сенегал заявил о своей заинтересованности в проведении этих игр. Президент Олимпийского и спортивного комитета Сенегала Мамаду Ндиай сказал, что «мы недавно отремонтировали или построили множество спортивных сооружений и инфраструктуры».
  Габороне — столица южноафриканского государства Ботсвана. Африканский континент соревнования такого уровня ни разу не принимала, однако позже отозвали заявку.

Отменённые заявки 
  Роттердам — один из крупнейших городов Нидерландов. Один раз Нидерланды принимали летние Олимпийские игры, летние юношеские Олимпийские игры в Европе ни разу не проходили.
  Мюнхен — один из крупнейших городов Германии, который один раз принимал летние Олимпийские игры. Два раза Германия принимали летние Олимпийские игры, один раз зимние Олимпийские игры, летние юношеские Олимпийские игры в Европе ни разу не проходили.
  Казань — столица Татарстана и один из крупнейших городов России. Россия не принимала юношеские Олимпийские игры ни разу. По разу Россия принимала летние (в составе СССР) и зимние Олимпийские игры.
  Будапешт — один из крупнейших городов Венгрии. В Венгрии Олимпийские игры ни разу не проходили, в том числе и юношеские.
  Гонконг — город КНР с особым статусом. В Азии юношеские летние игры проходили дважды и один раз в КНР. Гонконг принимал ряд соревнований летних Олимпийских игр, которые проходили в КНР.
  Монтеррей — один раз Мексика принимала летние Олимпийские игры. Один раз Мексика участвовала в борьбе за право проведения летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о заявках на проведение Игр разных лет

2022 год в спорте
Летние юношеские Олимпийские игры
2020-е годы в Сенегале
Международные спортивные соревнования в Дакаре